KFUM har flere betydninger:
 KFUM-Spejderne i Danmark – En spejderbevægelse
 KFUM og KFUK i Danmark – En kristen ungdomsforening